Красная утка:
 Красная утка (огарь) — водоплавающая птица семейства утиных
 «Красная утка» — исправительная колония